Skalná – miasto w Czechach
 Skalná – część słowackiej  wsi Mniszek nad Popradem
 Skalná – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji